Комитет по ликвидации расовой дискриминации () — исполнительный орган Организации Объединённых Наций, ответственный за надзор за исполнением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Образование комитета предусмотрено статьёй 8 этой конвенции. Комитет состоит из избираемых каждые четыре года 18 независимых экспертов, чья беспристрастность должна быть общепризнана.

Комитет заседает дважды в год примерно по три недели в штаб-квартире ООН в Женеве. 

В рамках своего мандата комитет осуществляет деятельность в трёх областях:

 Основная деятельность комитета состоит в подготовке периодических докладов по странам, обязанным предоставлять данные о выполнении конвенции. Согласно соглашению, эти страны обязаны раз в два года представлять полные отчёты о выполнении конвенции. Так как это требование в прошлом никогда не выполнялось, на практике подотчётным странам разрешено представлять по два отчёта за один раз, то есть фактически периодичность отчётов составляет от 4 до 5 лет. Комитет исследует представленные отчёты и опубликовывает их в своих «Заключительных наблюдениях» (), состоящих из списка как позитивных, так и вызывающих озабоченность сдвигов и из ряда рекомендаций правительствам стран. Рекомендации не являются обязательными к исполнению, однако в качестве официальной точки зрения комиссии экспертов ООН они имеют серьёзный вес.
 В особо срочных случаях комитет может прибегать к так называемым мероприятиям раннего предупреждения () или неотложным процедурам (), которые также имеют форму заключений комитета или писем правительствам стран.
 С государствами, которые сделали заявление в соответствии со статьёй 14 Конвенции, комитет может взаимодействовать дополнительно на основе сообщений по индивидуальным случаям предполагаемых нарушений Конвенции ().

Литература 
 Patrick Thornberry: Confronting Racial Discrimination: A CERD Perspective. In: Human Rights Law Review 5:2 (2005) S. 239-269. (автор — член CERD)
 Atsuko Tanaka, Yoshinobu Nagamine: The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discriminaton: A Guide for NGOs. (Издано International Movement Against All Form of Discrimination and Racism и Minority Rights Group International) London, Januar 2001. ( PDF; 412kB )

Ссылки 
 Официальный сайт комитета CERD 
 Подборка документов КЛРД на русском Университет Миннесоты
 Обработка комитетом российского отчёта в августе 2008 года, вместе с заключительными наблюдениями 

Антирасизм
Комитеты ООН
Межгосударственные правозащитные организации